Sitio, asedio, toma, conquista o reconquista de Madrid, puede referirse a
Cualquiera de los hechos de armas sufridos por Madrid y a los que puede asignarse alguno de esos nombres

Sitio de Madrid por el ejército leonés, fallido (Ramiro II de León), año 932, en los siglos iniciales de la Reconquista
Sitio y toma de Madrid por el ejército leonés, mayo de 1085, antes del sitio de Toledo (Alfonso VI, incluye la anécdota de la escalada de la muralla por un soldado al que apodaron "gato", del que deriva el apodo genérico de los madrileños), en los siglos medios de la Reconquista
Sitio del Alcázar de Madrid, julio y agosto de 1520.
Sitio y toma de Madrid por el ejército imperial, mayo o junio de 1521, al final de la guerra de las Comunidades
Primera toma de Madrid por el ejército austracista, 2 de julio de 1706 (durante la Guerra de Sucesión Española)
Primera toma de Madrid por el ejército borbónico, 3 de agosto de 1706 (ídem)
Segunda toma de Madrid por el ejército austracista, 28 de septiembre de 1710 (ídem)
Segunda toma de Madrid por el ejército borbónico, 3 de diciembre de 1710 (ídem)
Primera toma de Madrid por el ejército napoleónico, tras la sublevación popular del 2 de mayo de 1808, comienzo de la Guerra de Independencia Española
Toma de Madrid por la sublevación antinapoleónica, tras la batalla de Bailén (19 de julio de 1808) que provocó la retirada de las tropas napoleónicas, y la formación en Aranjuez de una Junta Suprema Central Gobernativa (25 de septiembre), no habiendo de hecho ningún asedio para la toma de Madrid (Guerra de Independencia Española)
Segunda toma de Madrid por el ejército napoleónico, tras la batalla de Somosierra (30 de noviembre de 1808, Guerra de Independencia Española)
Toma de Madrid por el ejército angloespañol, 12 de agosto de 1812 (duque de Wellington), tras la batalla de los Arapiles (22 de julio de 1812), al final de la Guerra de Independencia Española
Ni la revolución de 1820 ni la invasión de los Cien Mil hijos de San Luis (1823) supusieron de hecho ningún asedio o toma militar de la ciudad
Intento de toma de Madrid por el ejército carlista, 12 de septiembre de 1837 (Expedición Real), durante la Primera Guerra Carlista
Los numerosos pronunciamientos militares del siglo XIX, aunque muchos de ellos tuvieron lugar en Madrid con enfrentamientos armados más o menos violentos (del enfrentamiento entre la guardia real y la milicia nacional en la Plaza Mayor -7 de julio de 1822- a la toma de las Cortes por el general Pavía -3 de enero de 1874-) no supusieron de hecho ningún asedio o toma militar de la ciudad (otros de ellos tuvieron lugar en poblaciones cercanas -batalla de Torrejón de Ardoz, 22 de julio de 1843, "la vicalvarada", 30 de junio de 1854-)
Batalla de Madrid, 1936-1939, durante la Guerra Civil Española (además de los bombardeos de Madrid, el asedio de Madrid y los intentos de toma de Madrid por el bando sublevado a lo largo de toda la guerra, incluye la toma del Cuartel de la Montaña por el bando republicano al inicio de la guerra y los enfrentamientos internos dentro del bando republicano -Golpe de Casado- en los últimos días de la guerra).
Golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, fallido, que incluyó la toma del Congreso por el teniente coronel Tejero y la toma de las instalaciones de Radiotelevisión Española, pero que no llegó a completar la movilización de la división acorazada Brunete, que hubiera tomado otros puntos de Madrid (de modo similar al despliegue que sí se hizo en Valencia).

Referencias